Brian Alan Watts (né le  à Hagersville, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1964-1965 || Red Wings de Hamilton || AHO ||49 ||5 ||8 ||13 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1965-1966 || Red Wings de Hamilton || AHO ||48 ||9 ||15 ||24 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1967-1968 || Michigan Technological University || NCAA ||32 ||14 ||17 ||31 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1968-1969 || Michigan Technological University || NCAA ||31 ||7 ||15 ||22 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1969-1970 || Michigan Technological University || NCAA ||31 ||16 ||20 ||36 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1970-1971 || Flags de Port Huron || LIH ||44 ||9 ||14 ||23 ||25 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1971-1972 || Wings de Fort Worth || LCH ||71 ||26 ||38 ||64 ||69 ||7 ||1 ||3 ||4 ||13 
|- 
|1971-1972 || Wings de la Virginie || LAH ||72 ||20 ||25 ||45 ||43 ||13 ||4 ||4 ||8 ||16 
|-
|1974-1975 || Wings de la Virginie || LAH ||70 ||14 ||17 ||31 ||57 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 
|- 
|1975-1976 || Nighthawks de New Haven || LAH ||57 ||8 ||9 ||17 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1975-1976 || Red Wings de Détroit || LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1976-1977 || IF Björklöven || Elitserien ||25 ||7 ||1 ||8 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 

|4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en septembre 1947
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Huskies de Michigan Tech
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Flags de Port Huron
Joueur du IF Björklöven
Joueur des Wings de la Virginie
Joueur des Nighthawks de New Haven
Joueur des Red Wings de Détroit
Attaquant de hockey sur glace